Прелука има више значења:

 Прелука (Скаришоара), насеље у округу Алба у Румунији
 Прелука (Хореа), насеље у округу Алба у Румунији
 Прелука (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Прелука (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији